Лінн () — прізвище англійського, шотландського, ірландського походження та похідне від нього ім'я, а також топоніми.

Носії прізвища 
 Адріанна Лінн (;  1985) — американська порноакторка.
 Брі Лінн (;  1986) — американська порноакторка.
 Віра Лінн (; 1917—2020) — англійська співачка, дама Ордену Британської Імперії.
 Джанет Лінн (;  1953) — американська фігуристка, олімпійська медалістка (1972).
 Джеффрі Лінн (; 1909—1995) — американський актор та сценарист.
 Джианна Лінн (;  1985) — порноакторка.
 Джина Лінн (, справжнє ім'я — Таня Меркадо, ;  1974) — американська фотомодель, порноакторка, телеведуча.
 Джонатан Лінн (;  1943) — англійський актор, комік, сценарист та кінорежисер.
 Елізабет А. Лінн (;  1946) — американська письменниця у жанрі фентезі та наукової фантастики.
 Кріссі Лінн (;  1984) — американська порноакторка.
 Лера Лінн (;  1984) — американська співачка, автор пісень, музикант та акторка.
 Річард Лінн (;  1930) — британський психолог.
 Тіана Лінн (, уроджена — Діанна Ліндберг, );  1983) — американська порноакторка і еротична модель.

Див. також 
 Лінн (ім'я)

Примітки